Giorgio Strehler (1921-1997), een Italiaans toneel- en operaregisseur en politicus
 René Strehler (1934), een voormalig Zwitsers wielrenner